Dreams () — назва пісні, англійською мовою, що у перекладі означає «мрії»:

Пісні 
 Dreams — пісня гурті The Cranberries, 1992 року;
 Dreams — пісня репера The Game, 2005року.